Bertilsson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Offentlig statistik uppger att följande antal personer var folkbokförda i Sverige den 31 december 2018 med stavningsvarianterna
 Bertilsson 3959
 Bertilson 74
 Berthilsson 30
 Berthilson 4
Totalt blir detta 4067 personer.  Namnet är ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Bertils son.

Personer med namnet Bertilsson eller med varianter av detta namn
 Andreas Bertilsson (född 1972), musiker
 Bertil Bertilson (1940–2003), komiker och musiker
 Billy Bertilsson (född 1943), politiker, Sjukvårdspartiet Västra Götaland
 Carl Bertilsson (1889–1968), veterinär och gymnast
 Christian Bertilsson (född 1991), tävlingscyklist
 Fredrik Bertilsson Gyllenram (1929–2010), militär
 Gösta Bertilsson (1929–2021), konstnär
 Henrik Bertilsson (född 1969), fotbollsspelare
 Johan Bertilsson (född 1988), fotbollsspelare
 Lars Bertilsson Cantersten (1615–1658), diplomat
 Per Daniel Bertilsson (1892–1972), innehavare av Bertilssons stuga, gymnastiklärare, kapten, gymnast
 Simon Bertilsson (född 1991), ishockeyspelare
 Stig Bertilsson (född 1950), företagare, politiker, moderat
 Yngve Bertilsson (1930–1998), skådespelare, reporter, filmfotograf

Fiktiva personer
 Conny Bertilsson, figur i Suneserien av Anders Jacobsson och Sören Olsson

Källor

Se även
 Bertilssons stuga, serveringsrörelse vid Lilla Delsjön i Göteborg

Svenska efternamn
Sonnamn